Lippard peut désigner :

Patronyme 

 George Lippard (1822-1854), écrivain américain.
 Lucy Lippard (1937-), écrivaine américaine.